Noors handbalteam junioren (mannen)
 Noors handbalteam junioren (vrouwen)